Браян Тічер був чемпіоном попереднього року, але цього разу не виступав.

У фіналі Йохан Крік переміг Стіва Дентона з рахунком 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Йохан Крік — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Гільєрмо Вілас, (3-тє коло)
  Пітер Макнамара, (чвертьфінал)
  Роско Теннер, (2-ге коло)
  Йохан Крік, (переможець)
  Кім Ворвік, (чвертьфінал)
  Марк Едмондсон, (півфінал)
  Фріц Бунінг, (1-ше коло)
  Тім Майотт, (чвертьфінал)
  Шломо Глікштейн, (чвертьфінал)
  Джон Седрі, (1-ше коло)
  Кріс Льюїс, (3-тє коло)
  Генк Пфістер, (півфінал)
  Пет Дюпре, (3-тє коло)
  Кевін Каррен, (2-ге коло)
  Пітер Реннерт, (2-ге коло)
  Джон Фіцджеральд, (1-ше коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1981 Australian Open Men's Singles draw

1981 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу